James Gordon Bennett senior (1795–1872), fondateur du journal le New York Herald ;
 James Gordon Bennett junior (1841–1918), fils du précédent, héritier du journal, mécène des sports et fondateur de la Coupe aéronautique Gordon Bennett.

Voir aussi